

Населені пункти та їхні частини

 Бояри — село в гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Бояри — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Бояри — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Бояри — частина міста Білґорай в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Бояри — частина міста Білосток в Підляському воєводстві
 Бояри — колонія в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Боярин (значення)

Примітки